Clemencia de Habsburgo (en alemán: Clementia o Klementia; en húngaro: Habsburg Klemencia) (22 de enero de 1262 - 7 de octubre de 1293) fue una princesa germánica hija de Rodolfo I de Habsburgo. Esposa de Carlos Martel de Anjou-Sicilia, por lo cual fue reina consorte titular de Hungría, y posteriormente madre del rey Carlos I Roberto de Hungría.

Biografía
Clemencia era la octava de los nueve hijos de Rodolfo I de Habsburgo y de Gertrudis de Hohenberg. Clemencia era hermana de Judith de Habsburgo, quien fue tomada como esposa por Wenceslao II de Bohemia, al cual le dio diez hijos, entre ellos Wenceslao III de Bohemia, quien fue también Rey de Hungría (1301-1305). 

Clemencia de Habsburgo fue comprometida en matrimonio con Carlos Martel de Anjou-Sicilia, y la boda se celebró el 8 de enero de 1281. Le nacieron a la pareja tres hijos:

 Carlos Roberto de Anjou (1288-1342), Rey de Hungría en 1308
 Beatriz de Anjou (1290-1343, casada con Juan II, Delfín de Viennois
 Clemencia de Anjou (1293-1328), casada con Luis X, Rey de Francia

Clemencia hubiese podido convertirse en reina consorte de Nápoles, pero su esposo Carlos Martel renunció a sus derechos sobre el trono italiano y reclamó los derechos sobre el Reino de Hungría que provenían de su madre, pero Clemencia murió antes de conseguir la corona, y su esposo también lo haría en 1295. Su hijo Carlos Roberto consiguió ser coronado como rey húngaro en 1301 y logró perpetuarse en el poder sobre su primo hermano Wenceslao III de Bohemia y sobre Otón III Duque de Baviera, quienes también fueron brevemente reyes de Hungría.

Clemencia murió el 7 de octubre de 1293, muerte relacionada con el parto de su hija menor, aunque otros dan como fecha de fallecimiento 1295, unos meses después que Carlos Martel, y fue enterrada en la Catedral de Nápoles.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros

Bibliografía
Hóman, B. y Szekfű, Gy. (1935). Magyar Történet. Budapest, Hungría: Király Magyar Egyetemi Nyomda.
Nógrádi Árpád: Magyar Uralkodók. Budapest: Hungría.

Mujeres de la Edad Media en Italia
Reinas consortes de Hungría del siglo XIII
Princesas de Alemania del siglo XIII
Princesas de la casa de Habsburgo
Nobles de Austria del siglo XIII
Nacidos en Viena
Austríacas del siglo XIII